

Geografia

Italia
 Gaggio – frazione di Ardenno in provincia di Sondrio
Gaggio – frazione di Domaso in provincia di Como
 Gaggio – frazione di Nibionno in provincia di Lecco
 Gaggio – frazione di Marcon nella città metropolitana di Venezia
 Gaggio – frazione di Segonzano in provincia di Trento
 Gaggio – quartiere di Malgrate in provincia di Lecco
 Gaggio – l'unica di Fontanelice in provincia di Bologna
 Gaggio di Piano – frazione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena
 Gaggio Montano – comune in provincia di Bologna
 Via Gaggio – antica strada pedonale nel comune di Lonate Pozzolo in provincia di Varese

Svizzera
 Gaggio – frazione di Bioggio nel Canton Ticino.